Солт (англ. Salt) — многозначный термин.

 Солт — американский художественный фильм-боевик Филлипа Нойса (2010).

Реки в США 
 Солт — река в северо-западной части штата Вайоминг.
 Солт — река в штате Кентукки, левый приток реки Огайо.
 Солт — крупная река в штате Аризона, приток Хила.

Люди 
 Солт, Генри (1780—1827) — английский путешественник, художник, собиратель древностей, дипломат и египтолог.
 Солт, Уолдо (1914—1987) — американский сценарист.